Die Fußball-Landesliga Niederrhein 1952/53 war die sechste Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Gebiet des Fußball-Verbandes Niederrhein unter der Bezeichnung Landesliga. Die Landesliga Niederrhein war unterhalb der 2. Liga West angesiedelt und in drei Gruppen gegliedert. Der Homberger SV wurde Niederrhein-Meister 1953 und errang bei der anschließenden deutschen Amateurmeisterschaft die Vizemeisterschaft. Ein Aufstieg in die 2. Liga West fand 1953 nicht statt. Insgesamt stiegen sieben Vereine aus den drei Landesliga-Gruppen ab.

Abschlusstabellen 

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Literatur

Weblinks 

 Landesliga Niederrhein 1952/53 bei f-archiv.de
 DSFS: Ligenstruktur und Meister des Fußball-Verbandes Niederrhein seit 1945

1952
Fußballsaison 1952/53